

Geografia

Austria 
 Stetten, gmina w Dolnej Austrii, w powiecie Korneuburg

Francja 
 Stetten, miejscowość w Alzacji, w Haut-Rhin

Niemcy

Badenia-Wirtembergia 
 Stetten, gmina w powiecie Jezioro Bodeńskie
 Stetten am kalten Markt, gmina w powiecie Sigmaringen
 Stetten am kalten Markt, wspólnota administracyjna w powiecie Sigmaringen
 Stetten, dzielnica gminy Achstetten w powiecie Biberach
 Stetten unter Holstein, dzielnica miasta Burladingen w powiecie Zollernalb
 Stetten, dzielnica miasta Ehingen (Donau)
 Stetten, dzielnica miasta Engen
 Stetten, dzielnica miasta Haigerloch w powiecie Zollernalb
 Stetten, dzielnica miasta Hechingen w powiecie Zollernalb
 Stetten, dzielnica gminy Hohentengen am Hochrhein w powiecie Waldshut
 Stetten im Remstal, dzielnica gminy Kernen im Remstal w powiecie Rems-Murr
 Schloß Stetten, dzielnica miasta Künzelsau
 Stetten auf den Fildern, dzielnica miasta Leinfelden-Echterdingen w powiecie Esslingen
 Lörrach-Stetten, dzielnica miasta Lörrach
 Stetten an der Donau, dzielnica gminy Mühlheim an der Donau w powiecie Tuttlingen
 Stetten, dzielnica gminy Neresheim w powiecie Ostalb
 Stetten ob Lontal, dzielnica miasta Niederstotzingen w powiecie Heidenheim
 Stetten am Heuchelberg, dzielnica miasta Schwaigern w powiecie Heilbronn
 Stetten ob Rottweil, dzielnica gminy Zimmern ob Rottweil w powiecie Rottweil

Bawaria 
 Stetten, gmina w powiecie Unterallgäu
 Stetten, dzielnica miasta Karlstadt w powiecie Main-Spessart
 Stetten, dzielnica gminy Wolfsegg w powiecie Ratyzbona
 Stetten, dzielnica miasta Gunzenhausen w powiecie Weißenburg-Gunzenhausen
 Stetten, dzielnica gminy Sondheim vor der Rhön w powiecie Rhön-Grabfeld
 Stetten, dzielnica miasta Lichtenfels

Nadrenia-Palatynat 
 Stetten, gmina w powiecie Donnersberg

Szwajcaria 
 Stetten – gmina w kantonie Argowia, w okręgu Baden
 Stetten – gmina w kantonie Szafuza, w okręgu Reiat

Osoby 
 Christian Freiherr von Stetten (ur.  1970), niemiecki polityk (CDU)
 Heio von Stetten (ur. 1963), niemiecki aktor
 Max von Stetten (1860-1925), niemiecki oficer i komandor Schutztruppe w Kamerunie
 Wolfgang von Stetten (ur. 1941), niemiecki sędzia, adwokat, ekonom i poseł (CDU)

Zobacz też 
 Stedten